Épigone, Épigonos ou Épigonus (en grec ancien , ) qui signifie « héritier » peut désigner :

Mythologie grecque 
 Les Épigones, les fils des héros de la guerre des sept chefs.

Littérature grecque antique 
 Les Épigones, épopée perdue du Cycle thébain.
 Les Épigones, tragédie perdue de Sophocle.

Époque hellénistique 
 Les troupes perses  armées à la macédonienne après les réformes de 330 av. J.-C. sous le règne d'Alexandre le Grand.
 Les Épigones, les héritiers des Diadoques, les principaux généraux d'Alexandre le Grand qui se partagent son empire après sa mort.
 Les colons gréco-macédoniens recrutés dans la cavalerie séleucide.

Autres 
 Épigonos d'Ambracie, musicien du  cité par Athénée.
 Épigonos de Pergame, sculpteur du  cité par Pline l'Ancien.
 Epigonos, nom de plume utilisé par Karl Gjellerup.
 Epigonus, genre de poisson de l'ordre des Perciformes.